Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2006 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 11 по 19 марта 2006 года. Турнир проводился в 77-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 9-й раз, в Реджайне — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2006, который проходил в апреле 2006 в городе Лоуэлл (штат Массачусетс, США).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Квебек (для команды скипа Жан-Мишеля Менара это была 1-я победа; также это была 1-я победа в истории чемпионатов франкоязычной команды — в команде Квебека, выигравшей , играли англоязычные игроки), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Гленн Ховард).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

17 марта, 13:00

1-я команда против 2-й

17 марта, 20:00

Полуфинал 
18 марта, 13:00

Финал 
19 марта, 19:00

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2006 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Жан-Мишель Менар

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Allen Cameron, журналист Calgary Herald, за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2005 году

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Жан-Мишель Менар

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2006 TIM HORTONS BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2006

2006
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 2006 году
Март 2006 года